Le Festival de Montreux (Suisse) peut désigner :
 le festival de jazz de Montreux ;
 le festival du rire de Montreux.